Papenteich bezeichnet:

 Papenteich, geografische Hochfläche nördlich der Stadt Braunschweig im Landkreis Gifhorn
 Samtgemeinde Papenteich, Samtgemeinde im Landkreis Gifhorn
 Amt Papenteich, Verwaltungs- und Gerichtsbezirk des Königreichs Hannover
 Papenteich, Stauteich einer Wassermühle im Kurpark von Bad Freienwalde
 Papenteich, ein kleiner See im Naturschutzgebiet bei Emden